En ornithologie, le terme diamant désigne :
 une dizaine d'espèces d'oiseaux
 une pièce anatomique, le Diamant, pièce cornée que les petits des animaux ovipares (dont les oiseaux) possèdent à l'extrémité du bec ou du museau.

Liste des diamants 
Selon la CINFO :
 Diamant azuvert — Erythrura tricolor
 Diamant de Bichenov — Taeniopygia bichenovii
 Diamant de Gould — Chloebia gouldiae
 Diamant de Kittlitz — Erythrura trichroa
 Diamant de Luçon — Erythrura viridifacies
 Diamant de Mindanao — Erythrura coloria
 Diamant de Nouvelle-Guinée — Erythrura papuana
 Diamant de Peale — Erythrura pealii
 Diamant des montagnes — Oreostruthus fuliginosus
 Diamant des Nouvelles-Hébrides — Erythrura regia
 Diamant mandarin — Taeniopygia guttata
 Diamant masqué — Poephila personata
 Diamant modeste — Neochmia modesta
 Diamant oculé — Stagonopleura oculata
 Diamant peint — Emblema pictum
 Diamant phaéton — Neochmia phaeton
 Diamant psittaculaire — Erythrura psittacea
 Diamant quadricolore — Erythrura prasina
 Diamant queue-de-feu — Stagonopleura bella
 Diamant vert-bleu — Erythrura cyaneovirens
 Diamant à bavette — Poephila cincta
 Diamant à bec rose — Erythrura kleinschmidti
 Diamant à cinq couleurs — Neochmia temporalis
 Diamant à gouttelettes — Stagonopleura guttata
 Diamant à longue queue — Poephila acuticauda
 Diamant à queue rousse — Neochmia ruficauda
 Diamant à queue verte — Erythrura hyperythra

Liste des oiseaux ayant le terme diamant comme dénomination spécifique 
 Colombe diamant — Geopelia cuneata
 Sterne diamant — Sterna sumatrana

Voir aussi 
 Liste des oiseaux de la famille des Estrildidae, avec nom scientifique et vernaculaire(s)

Bibliographie 
 Dupuyoo M. (2002), Diamants, Papes et Capucins. Estrildés de l'Indo-Pacifique, Jardin d'Oiseaux Tropicaux, La Londe les Maures, 240 p.

Nom d'oiseau ambigu